As eleições parlamentares irlandesas de 1989 foram realizadas a 15 de Junho e, serviram para eleger os 166 deputados ao Dáil.

Estas eleições foram antecipadas por duas razões: por um lado, o governo minoritário do Fianna Fáil, perdeu uma moção parlamentar sobre fundos para os doentes de SIDA; por outro lado, o Fianna Fáil sentia que era o momento perfeito para novas eleições e conquistar uma maioria absoluta, algo que, as sondagens de então davam como certo.

Os resultados eleitorais foram decepcionantes para o Fianna Fáil, que não só não conquistou a maioria absoluta, como, ainda, perdeu 4 deputados, ficando com 77 deputados, enquanto que, em votos, o partido não cresceu, conquistado 44,1% dos votos, exactamente o mesmo conseguido em 1987.

O Fine Gael, que tinha, tacitamente, apoiado o governo do Fianna Fáil, obteve pequenos ganhos, ganhando mais 3 deputados e subindo 2,2%, ficando-se pelos 55 deputados e 29,3% dos votos.

O Partido Trabalhista, recuperou do mau resultado anterior, subindo para os 9,5% e, conquistando mais 3 deputados, ficando com 15 deputados.

O Partido dos Trabalhadores obteve o seu melhor resultado eleitoral, conquistando 5,0% dos votos e 7 deputados, tornando-se, em Dublin, o maior partido a seguir aos partidos tradicionais.

Por fim, destacar o péssimo resultados dos Democratas Progressistas que perdeu 8 deputados, ficando-se pelos 6, e, a entrada, pela primeira vez, de um deputado do Partido Verde.

Após as eleições, depois da recusa do Fine Gael em continuar a apoiar um governo minoritário, o Fianna Fáil efectou, pela primeira vez na sua história, um governo de coligação com os liberais dos Democratas Progressistas.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda